Вёрниц:

 Вёрниц — коммуна в Германии.
 Вёрниц — река в Германии.

 Верниц, Ульрих (1921—1980) — немецкий лётчик-ас Люфтваффе периода Второй мировой войны